Belgudej (mongolsko Бэлгүдэй, Belgudej) je bil sin Jesugeja in Sočigel in Džingiskanov polbrat, * okoli 1161, † okoli 1271 (po legendi).

Ko je odrasel, je postal Džingiskanov general. Slovel je kot moder svetovalec in izkušen diplomat in kot tak pogosto Džingiskanov glasnik. Z Džingiskanovim dovoljenjen je ubil mongolskega prvaka v rokoborbi Buri Boka, tako da mu je med rokoborbo zlomil vrat. Uboj je bil maščevanje za dogodek, v katerem je Buri Boka Belgudeja v spopadu posekal s sabljo. 

Legenda pravi, da je živel nenavadno dolgo. Rašid al-Din omenja, da je živel 110 let, medtem ko Juanši (Zgodovina Juana) pravi, da je bil ob Mongke kanovem prihodu na prestol leta 1251 še živ. To pomeni, da je bil takrat star okoli 90 let in zato eden od najstarejših Zemljanov tistega časa.

Družinsko drevo

Sklica

Rojeni v 12. stoletju
Umrli v 13. stoletju
Mongoli
Generali